Села:
 Лагодів — Львівська область, Золочівський район
 Лагодів — Львівська область, Львівський район

Мережні ресурси